Влади́мир Караджа́евич Байра́мов (; 2 августа 1980, Ашхабад, Туркменская ССР, СССР) — российский и туркменский футболист, нападающий. Имеет большой опыт выступлений за национальную сборную Туркмении (2001—2013).

Биография 
Владимир родился в городе Ашхабаде. Футболом занимается с 8 лет. Первый тренер — Сергей Казанков. Выпускник средней школы № 39 города Ашхабада.

Обучался в Институте спорта и туризма Туркменистана по специальности тренерская работа.

Младший брат Назар Байрамов — футболист. В 2001 году женился. Жена Джемма — банкир.

Карьера 
Профессиональную футбольную карьеру начал в 17 лет, в 1997—1999 играл за ашхабадский «Копетдаг». Затем переехал в Казахстан. Сезоны 1999—2000 выступал за коллективы «Женис» (Астана) и «Аксесс-Голден Грейн». Вторую половину сезона 2001 года провёл в России, в смоленском «Кристалле».

В 2002 арендован красноярским «Металлургом» на год.

Новый сезон Байрамов начал в казанском «Рубине». Ему не удалось закрепиться в основном составе «Рубина», в первый свой сезон в казанском клубе Байрамов в основном играл в турнире дублёров, где забил несколько голов. Всего в дебютном сезоне в Премьер-лиге провёл 1 матч. В середине лета 2003 года футболисту предложили на правах аренды перейти в грозненский «Терек».

Летом 2003 года перешёл в «Терек» на правах аренды до конца сезона 2003. За грозненский клуб дебютировал в поединке с калининградской «Балтикой», выйдя на замену во втором тайме, «Терека» выиграл со счетом 1:0. За клуб Байрамов провёл 20 официальных матчей в Первенстве России и забил 8 голов. В составе «Терека» стал обладателем Кубка России 2003/04.

В декабре 2007 года Байрамов подписал долгосрочное соглашение (3 года) с подмосковным клубом «Химки». «Если честно, давно понял, что мне нужно сменить обстановку, круто изменить свою карьеру. К тому же последний сезон был неудачным для Рубина, — заявил футболист в интервью после подписания контракта. — Никто меня не заставлял переходить в Химки — я сам так решил». За клуб Байрамов провёл 15 официальных матчей в Чемпионате России и не забил ни одного гола. В декабре 2009 года стал свободным агентом и покинул «Химки». В июле 2011 года находился на просмотре в подмосковном клубе.

Зимой 2009 года «Тобол» официально объявил о том, что Владимир Байрамов присоединился к клубу на правах аренды. По итогам 2009 года Байрамов стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана, забив 20 голов за сезон.

В 2011 перешёл в «Кайрат»

С 2012 года игрок туркменского клуба «Ахал».

С 2013 года играет за балканабадский клуб «Балкан». В сентябре 2013 года в составе «Балкана» стал обладателем Кубка президента АФК 2013. В этом же клубе завершил карьеру футболиста в 2013 году.

После завершения игровой карьеры стал проживать в Казани, получив гражданство России. Играет в городских соревнованиях по футзалу.

Сборная Туркмении 

Участник Кубка Азии 2004 года.

22 марта 2013 сделал дубль, в матче против Камбоджи в квалификации Кубка вызова АФК, матч закончился разгромом 7:0.

Достижения 
 Чемпион Туркмении: 1998
 Обладатель Кубка Туркмении: 1997, 1999
 Финалист Кубка Казахстана 1999/00 (в составе ФК «Аксесс»)
 Вице-чемпион Казахстана 2000 (в составе ФК «Аксесс»)
 Обладатель Кубка России 2003/04 (в составе ФК «Терек», 1 матч/1 гол)
 Победитель Кубка президента АФК 2013 (в составе ФК «Балкан»)

Статистика по сезонам

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на официальном сайте ФК «Химки»
 Дебютный гол для первенца

Футболисты Туркменистана
Футболисты России
Игроки сборной Туркменистана по футболу
Игроки ФК «Копетдаг»
Игроки ФК «Дагдан»
Игроки ФК «Женис»
Игроки ФК «Кызыл-Жар»
Игроки ФК «Кристалл» Смоленск
Игроки ФК «Енисей»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Ахал»
Игроки ФК «Небитчи»
Игроки ФК «Талып спорты»